Жеглов — фамилия.

Известные носители
 Глеб Жеглов — персонаж фильма «Место встречи изменить нельзя».
 Жеглов, Пётр Иванович (1929—2012) — Герой Социалистического Труда.